Villaret est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Villaret, ancienne commune française de l'Aude, aujourd'hui intégrée à Brousses-et-Villaret ;
 Villaret, ancienne commune française de la Vienne, aujourd'hui intégrée à Blanzay.

Patronyme 

 Famille de Villaret, famille de noblesse française ;
 Claude Villaret (vers 1715-1766), homme de lettres, historien et comédien français ;
 Guillaume de Villaret (vers 1235-1305), grand-maître des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem ;
 Louis Thomas Villaret de Joyeuse (1747-1812), amiral de France ;
 Maurice Villaret (1877-1946), neurologue français ;
 Pierre-François Villaret (1830-1860), ténor français.

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France